"Weird Al" Yankovic Live! é um concerto ao vivo lançado em DVD e VHS por "Weird Al" Yankovic's durante a turnê Touring With Scissors, no Marin County Civic Center, em San Rafael (Califórnia), no dia 8 de outubro de 1999. Por razões legais, videoclipes exibidos no telão e canções não-realizadas do medley não foram incluídas no DVD, embora tenham sido gravadas e exibidas na televisão.

Faixas 
 "Gump" 2:21
 "Polka Power" 4:57
 "Jerry Springer" 3:10
 "My Baby's In Love With Eddie Vedder" 3:33
 "The Night Santa Went Crazy" (Extra Gory Version #2) 4:20
 "Dare to Be Stupid" 3:42
 "It's All About The Pentiums" 3:39
 "Germs" 6:54
 "One More Minute" 3:55
 "Like a Surgeon" 4:01
"Medley" 9:40
 "Pretty Fly For A Rabbi" 1:32
 "Another One Rides the Bus" 0:44
 "I Love Rocky Road" 0:49
 "Achy Breaky Song" 1:03
 "Jurassic Park" 1:00
 "Grapefruit Diet" 1:02
 "I Lost On Jeopardy" 1:39
 "Eat It" 1:48
 "Smells Like Nirvana" 3:39
 "Bedrock Anthem" 3:51
 "Amish Paradise" 3:24
 "Fat" 6:23
 "The Saga Begins" 6:15 (apenas no DVD)
 "Yoda" 6:23 (apenas no DVD)

Notas 
Faixas 01, 05 e 14 do álbum Bad Hair Day
Faixas 02, 03, 04, 07, 08 e 16 do álbum Running with Scissors
Faixas 06, 09, 10 e 17 do álbum Dare to Be Stupid
Faixa 12 do álbum Off the Deep End
Faixa 13 do álbum Alapalooza
Faixa 15 do álbum Even Worse
Faixas do Medley
01 e 06 do álbum Running with Scissors
04 e 05 do álbum Alapalooza
02 e 03 do álbum "Weird Al" Yankovic
07 e 08 do álbum "Weird Al" Yankovic in 3-D
As faixas "Money For Nothing/Beverly Hillbillies" (UHF), "Fast Food", "Addicted To Spuds" (Polka Party!), "Free Delivery" e "Laundry Day" não foram exibidas no DVD por razões legais.

O DVD também inclui os videoclipes musicais de "The Saga Begins" e "It's All About the Pentiums", do álbum Running with Scissors.

Ligações externas

"Weird Al" Yankovic